1282 км, 1282-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1282 км — пост, Приволжская железная дорога (Астраханская	область). Код 618211.
 1282 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская	область). Код 511423.